Хенерал Емилијано Запата Дос има више значења:

 Хенерал Емилијано Запата Дос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хенерал Емилијано Запата Дос (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику